De Toren achter Cranevelds huis was een toren in de vestingwerken van de Nederlandse stad Venlo.

De toren gebouwd in 1401. De locatie en functie zijn echter niet overgeleverd. Mogelijk verwijst de naam naar het Craneveld, en vermoedt men dat de locatie in het kwadrant Schrixel heeft gelegen. Aangezien de vestingwerken vanaf 1343 zijn gebouwd, is dit waarschijnlijk niet een van de originele torens.

Vestingwerk van Venlo